Стамати (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стамати, Камиль (1811—1870) — французский музыкальный педагог и композитор.
 Стамати, Константин (1786—1869) — молдавский писатель-просветитель.
 Стамати-Чуря, Константин Константинович (1828—1898) — молдавский русский писатель-прозаик, драматург, публицист и дипломат.